Haviland (Kansas)
 Haviland (Nova York)
 Haviland (Ohio)